Evaristo Lucidi (1866-1929), cardinal italien ;
 Marcella Lucidi (née en 1963), femme politique italienne, députée ;
 Maurizio Lucidi (1932-2005), réalisateur et scénariste italien.